Трес Сабинос има више значења:

 Трес Сабинос (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Трес Сабинос (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику